Игна́това — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Игнатова, Анастасия Васильевна (1907—?) — Герой Социалистического Труда.
 Игнатова, Анна Алексеевна (1907—?) — Герой Социалистического Труда.
 Игнатова, Антонина Васильевна (1926—2019) — Герой Социалистического Труда.
 
 Игнатова, Ирина Матвеевна (1895—1919) — сотрудница Хамовнического районного комитета РКП(б) Москвы.
 Игнатова, Кюнна Николаевна (1934—1988) — советская актриса театра и кино.
 Игнатова, Лилия Павлова (род. 1965) — болгарская спортсменка.
 
 Игнатова, Мария Яковлевна (1930—2001) — Герой Социалистического Труда.
 
 Игнатова, Софья Сергеевна (род. 1979) — российская актриса, певица, телеведущая.
 Игнатова, Татьяна Петровна (1947—2021) — советская и российская актриса кино. См. также 
 
 
 Игнатюк